Ел Побре има више значења:

 Ел Побре (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Побре (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику